Dominik zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort ist der Name von:
 Dominik Constantin zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort (1762–1814), vierter Fürst aus der Linie Löwenstein-Wertheim-Rochefort
 Dominik Marquard zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort (1690–1735), zweiter Fürst aus dem Hause Löwenstein